Austriacka Formuła 3 Sezon 2012 – trzydziesty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2012
2012 w sportach motorowych